O termo missilismo vem sendo usado como tradução para o termo inglês rocketry, o ramo da engenharia que estuda o projeto e a operação de foguetes (foguetões, em Portugal). Algumas vêzes o termo foguetismo é usado em seu lugar.

Ver também 
 Foguete espacial
 Missilismo amador

Exploração espacial